Suusaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suusaaret (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Suusaaret (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Suusaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Suusaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Suusaaret (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar